Yuki Ishikawa – pallavolista giapponese del 1987
Yuki Ishikawa – pallavolista giapponese del 1995
Yuki Ishikawa – slittinista giapponese